Il singolare del torneo di tennis Banja Luka Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jurij Ščukin che ha battuto in finale Werner Eschauer 7-63, 7-68.

Teste di serie 

 Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
 Roko Karanušić (quarti di finale)
 Tomas Behrend (secondo turno)
 Francesco Aldi (quarti di finale)

 Juan Pablo Guzmán (primo turno)
 Jan Frode Andersen (primo turno)
 Juan Pablo Brzezicki (secondo turno)
 Fernando Vicente (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Banja Luka Challenger 2004